Оливур Ренесон Томсен (; род. 25 октября 2005 года в Твёройри, Фарерские острова) — фарерский футболист, нападающий клуба «ТБ» и юношеской сборной Фарерских островов (до 17 лет).

Клубная карьера 
Оливур является воспитанником клуба «ТБ» из родного Твёройри. В сезоне-2021 он стал привлекаться к тренировкам и матчам взрослой команды «чёрно-белых». Его дебют за «ТБ» состоялся 30 октября 2021 года в матче фарерской премьер-лиги против «07 Вестур»: нападающий вышел на поле на 56-й минуте вместо Филипа Джорджевича и не отметился результативными действиями. Это была единственная игра Оливура в его первом сезоне на взрослом уровне.

Международная карьера 
В 2019 году Оливур принял участие в 3 встречах за юношескую сборную Фарерских островов до 15 лет. С 2021 года он является членом команды до 17 лет.

Cтатистика выступлений

Личная жизнь 
Старший брат Оливура, Йоухан Томсен, тоже является футболистом. Оливур и Йоухан вместе выступают за «ТБ».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Твёройри»